A 2020-as Roland Garros női egyéni tornájának selejtezőjében 96 játékos vett részt a 3 fordulós selejtezőn a főtábla első fordulójába jutást jelentő 12 helyért szeptember 22. és 25. között.

A magyar játékosok közül a világranglistán elfoglalt helye alapján a selejtezőben Jani Réka Luca és Gálfi Dalma volt jogosult az indulásra. Jani Réka Luca az első körön nem jutott túl, Gálfi Dalma azonban eddigi legjobb Grand Slam-eredményét nyújtva egészen a kvalifikáció döntőjéig, a 3. körig jutott.

Kiemelések

A főtáblára feljutott versenyzők

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Jegyzetek

Források
 Kvalifikáció sorsolási táblája

N1S